Journaliste est une personne dont l'activité professionnelle est le journalisme
 Journaliste est un manga japonais de Masao Yajima
 La Journaliste est un film pornographique français (2012)